Nad Płone (ok. 770 m) –  szczyt w Paśmie Łysiny w Beskidzie Małym. Znajduje się w środkowej części pasma, między przełęczą Płonna (738 m) a Kucówkami (833 m). Nazwę szczytu podaje przewodnik Radosława Trusia Beskid Mały. Szczyt ten nie jest opisany na mapie Compassu, widnieje jednak (bez nazwy) na topograficznej mapie Geoportalu. Jest to trzeci w kolejności wierzchołek od przełęczy Płonna w kierunku na wschód. Jego północne stoki opadają do doliny Kocierzanki w Kocierzu Rychwałdzkim, południowe do doliny Łękawki. Szczyt jest porośnięty lasem. Jego grzbietem prowadzi znakowany szlak turystyczny omijający wierzchołek tuż po północnej stronie.

 Szlaki turystyczne
  Kocierz Rychwałdzki – Ścieszków Groń – Przełęcz Płonna – Nad Płone – Kucówki – Czarne Działy – Gibasówka – Wielki Gibasów Groń – Przełęcz pod Mladą Horą – Mlada Hora – rozstaje Anuli – Smrekowica – rozdroże pod Smrekowicą – Suwory – Krzeszów

Przypisy 

Szczyty Beskidu Małego